«Авантюра леди Хелен» () — короткометражный фильм Дэвида Уорка Гриффита.
Фильм вышел на экраны 19 апреля 1909 года.
По решению Библиотеки Конгресса фильм включен в Национальный реестр фильмов.

Сюжет 
Леди Хелен (Флоренс Лоуренс) - богатая, но безмерно скучающая женщина, живущая в роскошном доме со своими тремя слугами. В поисках приключений она отвечает на объявление о работе в газете и отправляется в трущобы в качестве домашней прислуги в пансионат. Она нелепо готовит, подает еду и убирает, однако мужчины, живущие в пансионе, настолько очарованы ее красотой и обаянием, что не обращают внимания на ее некомпетентность. Среди постояльцев есть высокий красивый скрипач, чья доброта и музыкальный талант выделяются среди грубых манер других мужчин. Роман Хелен и скрипача вызывает зависть среди других горничных, которые сговариваются избавиться от Хелен, обвинив ее в краже скрипки музыканта. Хотя скрипач считает, что Хелен невиновна, ее все равно увольняют и отправляют прочь. Вскоре Хелен раскрывает свою истинную личность и воссоединяется с музыкантом. После их воссоединения Хелен обеспечивает скрипачу должность директора консерватории.

В ролях 
 Флоренс Лоуренс — леди Хелен
 Дороти Бернард
 Джон Симпсон — обеденный гость
 Анита Хендри — гость
 Чарльз Инсли — отец
 Артур Джонсон — обеденный гость
 Джини Макферсон — вторая горничная
 Дэвид Майлз — музыкант
 Оуэн Мур — друг
 Вивиан Прескотт
 Герберт Прайор — лакей/полицейский
 Мак Сеннет — обеденный гость
 Дороти Уэст — первая горничная

Ссылки 

Чёрно-белые фильмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы-мелодрамы США
Национальный реестр фильмов
Немые фильмы США
Фильмы США 1909 года
Фильмы на английском языке